San Sebastián (Baskija), grad u Baskiji, Španjolska
 San Sebastián (Čile), grad u Čileu
 San Sebastián (Cauca), grad u Kolumbiji
 San Sebastián de Buenavista, grad u Kolumbiji
 San Sebastián (San José), grad u Kostariki
 San Sebastián del Oeste, grad u Jalisco, Mekisko
 San Sebastian (Samar), grad na Filipinima
 San Sebastián (Portoriko), grad u Portoriku
 San Sebastián de La Gomera grad na Kanarima, Španjolska
 San Sebastián de los Reyes, gradu blizini Madrida, Španjolska
 San Sebastián (Aragua), grad u Venezueli
 San Sebastián, San Vincente, grad u Salvadoru

Povezani članci 
 Saint-Sébastien
 Sankt Sebastian